Das UNICEF Open 2012 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012 und fand vom 17. bis zum 23. Juni 2012 statt. Zur gleichen Zeit wurde das AEGON International in Eastbourne ausgetragen, welches allerdings zur Premier-Kategorie gehörte.

Titelverteidigerin im Einzel war die Italienerin Roberta Vinci, die im Viertelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale konnte sich Nadja Petrowa gegen Urszula Radwańska durchsetzen, die zum ersten Mal in ihrer Karriere das Einzelfinale eines WTA-Turniers erreichte. Dies war Petrowas erster Einzeltitel der laufenden Saison. Im Doppel waren Barbora Záhlavová-Strýcová und Klára Zakopalová die Titelverteidigerinnen, wobei nur noch Záhlavová-Strýcová heuer wieder teilnahm; sie schied im Halbfinale aus. Auch im Doppel erreichte Petrowa das Finale, verlor dort aber gemeinsam mit Marija Kirilenko gegen Sara Errani und Roberta Vinci.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch